Ashmunella thomsoniana är en snäckart som först beskrevs av César Marie Félix Ancey 1887.  Ashmunella thomsoniana ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
thomsoniana